Ньютауна́рдс (, ) — город района Ардс в североирландском графстве Даун (СК). Население составляет 28 тыс. человек (2011 г.). В просторечии называется Ардсом (Ards). Расположен он в 16 км к востоку от Белфаста. 86 % населения Ньютаунардса — протестанты, 9 % — католики.

Города-побратимы 
 Кеми, Финляндия.

Демография 
Ньютаунардс определяется Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA) как большой таун (то есть как город с населением от 18000 до 75000 человек).

Известные жители и уроженцы 
 Мариэль Дей — ирландская певица
 Эдди Ирвайн — автогонщик, пилот «Формулы-1»

Примечания

Ссылки 

Города Северной Ирландии